Курбонов — фамилия. Известные носители:

 Курбонов, Абдурахим Эшонкулович (1974—2021) — узбекский политический деятель, историк.
 Курбонов, Зиёдбек (род. 1987) — узбекский футболист.
 Курбонов, Кароматулло (1961—1992) — таджикский певец, музыкант и композитор.